Чирвоная Нива — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Чирвоная Нива — посёлок в Слуцком районе Минской области.
 Чирвоная Нива — посёлок в Узденском районе Минской области.
 Чирвоная Нива — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.